
Termin 2E ima više značenja.
 Transkriptioni faktor II E, protein
 Apple IIe, model ličnog računara